Jméno Želeč nese více sídel:
 Želeč (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Želeč (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Želeč (Malá Skála) – část obce Malá Skála v okrese Jablonec nad Nisou
 Želeč (Měcholupy) – část obce Měcholupy v okrese Louny

Exeterní odkazy